Мю́зам () — фамилия:
 Эрих Мюзам (1878—1934) — немецкий поэт и драматург, анархист.
 Ценцль Мюзам (1884—1962) — немецкая революционерка, супруга Эриха Мюзама.